Poirette peut désigner :
 Bernard Poirette (1958-), journaliste français ;
 Raymond Poirette (1928-1944), résistant français.

Homonymie de patronyme